Le terme hyperbole vient du grec hyperbolê, de hyper, qui signifie « au-delà », et ballein, qui signifie « jeter » :
 En littérature, l'hyperbole est une figure de style qui consiste à créer une exagération et permet d'exprimer un sentiment extrême, de manière à frapper les esprits. 
 En mathématiques, une hyperbole est une figure géométrique de la famille des coniques.

 En mathématiques, les fonctions hyperboliques.